

Geografia
 Bussu –  comune francese situato nel dipartimento della Somme
 Büssü –  comune dell'Ungheria situato nella provincia di Somogy

Persone
 Eleonora Bussu – ex calciatrice italiana